Jairo puede hacer referencia a:

 Jairo, nombre propio de origen griego.
 Jairo, personaje del Nuevo Testamento.
 Jairo, cantante argentino.
 Jairo Samperio, futbolista español.
 Jairo, futbolista brasileño.